Vysoke kan syfta på:

Tjeckien 

 Vysoké, ort, Vysočina,

Ukraina 

 Vysoke (Cherson oblast), ort,

Se även 
 Visoke, vulkan på gränsen mellan Kongo-Kinshasa och Rwanda